Эрмохенес Лопес (; 19 апреля 1830 — 17 декабря 1898) — венесуэльский военный и политический деятель, президент страны в 1887—1888 годах после отстранения от власти генерала Антонио Гусмана Бланко.

Биография 
О детстве Лопеса известно мало. Начал военную деятельность с приходом к власти Хосе Тадео Монагаса и его брата (1848—1858), участвовал во многих сражениях того времени, после чего вернулся к сельскому хозяйству.

Лопес стал главой правительства штата Карабобо после победы на выборах над генералом Грегорио Каденьо (май 1881). Занял пост президента Венесуэлы 8 августа 1887 года в связи с отставкой Гусмана Бланко.

Временное правительство Лопеса имело значительную поддержку Либеральной партии и общества.

За время пребывания во главе государства Лопес открыл железнодорожную линию между Пуэрто-Кабельо и Валенсией, в феврале 1888 года был введен в эксплуатацию подводный кабель в Европу. В апреле того же года на родину были возвращены останки Хосе Антонио Паэса.

Ссылки 
 Биография на испанском

Персоналии по алфавиту
Президенты Венесуэлы
Политики Венесуэлы
Родившиеся в 1830 году
Умершие в 1898 году